Sauvigney ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

 Sauvigney-lès-Gray
 Sauvigney-lès-Pesmes

Siehe auch:
 Sauvigny